Algemeen secundair onderwijs, een onderwijsvorm in Vlaanderen
 Amaury Sport Organisation, een Frans bedrijf dat sportevenementen organiseert (onder andere de Ronde van Frankrijk)
 asociaal, een maatschappelijk onaangepast iemand; ook gebruikt als bijvoeglijk naamwoord; zie Asociaal gedrag
 Alert Status One, militaire term voor hoogste alarmfase
 Aso (district) , een district in de Japanse prefectuur Kumamoto
 Aso (kruiser) , een kruiser van de Japanse Keizerlijke Marine.
 Aso (Kumamoto), een stad in de Japanse prefectuur Kumamoto
 Aso (vulkaan), een vulkanische berg in de Japanse prefectuur Kumamoto
 Taro Aso, oud-premier van Japan
 Antwerps Studenten Overleg
 Arts-Specialist in Opleiding
 App Store Optimalisatie
 Asociaal gedrag
 Aso (kruiser) een Japanse kruiser tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Antwerp Symphony Orchestra, het symfonisch orkest van Vlaanderen